L'édition 2013 de l'Open du Brésil, tournoi professionnel féminin (Brasil Tennis Cup selon sa dénomination officielle), s'est tenu à Florianópolis en . Il a été remporté par la roumaine Monica Niculescu, ce qui constitue sa première victoire sur le circuit WTA. L'ancienne numéro 1 mondiale, Venus Williams, tête d'affiche du tournoi, est éliminée en demi-finale.

Les épreuves se déroulent au siège de la fédération de Santa Catarina de tennis. Ce lieu fut le théâtre de la plus forte affluence au Brésil pour un match de tennis, avec  spectateurs lors de la rencontre entre le Brésil et l'Australie pour le compte de la coupe Davis en 2001.

La précédente édition de l'open du Brésil s'est tenue à Bahia en 2002. Le nouveau tournoi est organisé grâce à la libération d'une date dans le calendrier par l'abandon du tournoi de Marbella. Selon le président de la fédération brésilienne de tennis, Jorge Lacerda, l'organisation du tournoi va permettre d'accompagner l'éclosion d'une nouvelle génération de joueuses brésiliennes, comme Teliana Pereira, la seule joueuse locale à intégrer le tableau principal sans invitation. Finalement, au cours de l'épreuve, seule Beatriz Haddad Maia, titulaire d'une invitation, passe un tour.

La capacité totale d'accueil des courts sera de  personnes, dont  pour le court central. Environ  spectateurs ont assisté aux différents matchs du tournoi, dépassant les prévisions des organisateurs.

Faits marquants 
 Après 11 ans d'absence, la WTA réorganise un tournoi de tennis féminin sur le sol brésilien, à Florianópolis.
 Le , l'organisation confirme la participation de Venus Williams au tournoi.
 Parmi les autres participantes, on annonce 19 membres du top 100, notamment  Anabel Medina Garrigues, Yaroslava Shvedova, Kimiko Date-Krumm, Kirsten Flipkens, Laura Robson ou Monica Niculescu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Bresil
Sport au Brésil en 2013
Tennis en février 2013
Tennis en mars 2013
Sport à Florianópolis